Самозванка — в основном значении слова женщина-самозванец. Этот термин также имеет другие значения:

Населённые пункты 
 Самозванка — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Самозванка — деревня в Торбеевском районе Мордовии.

Телевидение 
 Самозванка — телесериал-мелодрама, выпущенный в России в 2012 году.
 Самозванка — телесериал, выпущенный в Мексике в 2014 году.